est un film américain réalisé par Leo McCarey, sorti en 1927.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : Leo McCarey
 Scénario : Stan Laurel
 Producteur : Hal Roach	
 Société de production : Hal Roach Studios
 Société de distribution : Pathé Exchange
 Pays d'origine :  
 Langue : Anglais
 Format : noir et blanc, 1,33:1, 35 mm
 Durée : 20 minutes
 Date de sortie :

Distribution 
 Agnes Ayres : La femme
 Forrest Stanley : Adam, son mari
 Stan Laurel : Anatole, le valet
 Jerry Mandy : Mr. X / Sir Oliver Hardy
 Charlie Hall : le chauffeur de taxi
 Fred Malatesta : le complice de Mr. X

Voir aussi 

Film américain sorti en 1927
Comédie américaine
Court métrage américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film réalisé par Leo McCarey